Chapelle kan syfta på:

 Chapelle – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus#C

Geografi

Frankrike 

 Chapelle-Guillaume, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,

Schweiz 

 Chapelle-sur-Moudon, ort, Vaud, 
 Chapelle, Glâne, kommun, Fribourg, 
 Chapelle, Broye, ort, Fribourg,